Тирум(с) — латышская фамилия. Известные носители:

 Тирума, Майя (род. 1983) - латвийская спортсменка.
 Тирума, Элиза (род. 1990) - латвийская спортсменка.